

Teatro
 Kick In – commedia teatrale di Willard Mack

Cinema 
 Kick In – film del 1917 diretto da George Fitzmaurice
 Kick In – film del 1922 diretto da George Fitzmaurice
 Kick In – film del 1931 diretto da Richard Wallace